Germania Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Germania Township (Minnesota)
 Germania Township (North Dakota)